

Persone 
 Antonello Avallone – regista teatrale italiano
 Carlo Avallone (1847-1926) – ammiraglio italiano
 Enzo Avallone (1955-1997) – ballerino, cantante e attore italiano
 Luca Avallone (1990) – attore italiano
 Marcello Avallone (1938) – regista e sceneggiatore italiano
 Pasquale Avallone (1884-1965) – pittore e scultore italiano
 Salvatore Avallone, noto anche con lo pseudonimo di Sasà (1969) – ex calciatore e dirigente sportivo italiano
 Samuele Avallone (1986) – pallanuotista italiano naturalizzato australiano
 Silvia Avallone (1984) – scrittrice e poetessa italiana

Altro 
 Avallónë – città immaginaria creata dallo scrittore fantasy J.R.R. Tolkien
 Villa Avallone Tufarelli – villa di San Giorgio a Cremano, nella città metropolitana di Napoli